Andrzej Malewski – polski metodolog nauk społecznych
 Bronisław Malewski – generał podporucznik lekarz Wojska Polskiego
 Franciszek Malewski− polski prawnik
 Józef Malewski – lekarz weterynarii, generał brygady Wojska Polskiego
 Juliusz Malewski – działacz narodowy, społeczny i polityczny na Warmii
 Marcin Malewski – polski piłkarz ręczny, grający na pozycji skrzydłowego
 Wiktor Malewski – podporucznik, weteran powstania styczniowego
 Zygmunt Malewski – polski literat, archiwariusz miejski, badacz historii Bydgoszczy